Monte Meru  – montagna sacra della mitologia induista e buddhista
Monte Meru  – vulcano attivo della Tanzania